Jisbaque (em hebraico: וְיִשְׁבָּ֣ק ish'băk; "ele deixará; deixar"), também pronunciado Josabaque, de acordo com o antigo testamento foi o quinto filho de Abraão, o patriarca dos israelitas, e Quetura com a qual ele se casou após a morte de Sara. Jisbaque teve cinco irmãos, Zinrã, Jocsã, Medã, Midiã e Sua.

Josefo nos diz que "Abraão planejou estabelecê-los em colônias e eles tomaram possessão de Trogloditis e o país da Arábia Feliz, na medida em que atinge o Mar Vermelho". Abraão, com toda probabilidade, tentou afastá-los de Isaque para evitar o conflito ao mesmo tempo cumprindo a ordem de Deus para espalhar-se e habitar o mundo. Pouco se sabe sobre ele, mas seus descendentes podem ser as pessoas identificadas numa inscrição cuneiforme de um povo conhecido como Jasbuqu.

Árvore genealógica incompleta:

Filhos de Abraão